Spasskaja 
 Spasskaja, una stazione della metropolitana di San Pietroburgo
 Spasskaja, una delle Torri del Cremlino di Mosca

Pagine correlate 
 Spasskij